Александр Тарасюк:
 Тарасюк, Александр Викторович (род. 1998) — украинский футболист.
 Тарасюк, Александр Петрович (1909—1946) — советский военнослужащий, кавалер ордена Славы трёх степеней